Плав:
 Плав — продукт разложения рудного концентрата

Топонимы 
 Плав — город в Черногории.
 Плав — деревня, Валдайский район, Новгородская область, Россия
 Плав — озеро в Городокском районе Витебской области

См. также 
 Плавское озеро — озеро в Черногории.